«João Pedro» es el conjunto, de los nombres propios João y Pedro, que puede referirse a:

Personajes 
 João Pedro Geraldino dos Santos Galvão (1992-), futbolista brasilero.
 João Pedro Rodrigues (1966-), cineasta portugués.
 João Pedro Roriz (1982-), escritor brasileño.
 João Pedro Oliveira (1959-), compositor portugués.